Kroschke steht für:
 Carl Erich Kroschke (1899–nach 1944), deutscher Tontechniker
 Christoph Kroschke Unternehmensgruppe, Markenauftritt Kroschke Gruppe, ein Kfz-Dienstleister
 Klaus Kroschke Holding, Markenauftritt Kroschke, ein Hersteller und Händler von Kennzeichen und Arbeitssicherheitsprodukten